1700 steht für:

 Chevrolet 1700, US-Automobil
 Glas 1700, deutsches Automobil
 Hansa 1700, deutsches Automobil

Siehe auch: